A 2017-es atlétikai világbajnokságon a férfi 10 000 méteres síkfutást augusztus 4-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban.

A címvédő Mo Farah utolsó világbajnokságán is legyőzhetetlennek bizonyult, megszerezve így az újabb aranyérmét.

Rekordok

Menetrend

Eredmények
WR – világrekord
CR – világbajnoki rekord
AR – kontinens rekord
NR – országos rekord
PB – egyéni rekord
WL – az adott évben aktuálisan a világ legjobb eredménye
SB – az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Döntő

Jegyzetek
 A döntő eredménye

2017-es atlétikai világbajnokság